V roce 2016 Frankie Zhyrnov společně ze zpěvačkou Kamilou Hubsh úspěšně reprezentoval

Českou republiku před statisícovým publikem na největším evropském festivalu Shlager

movie v Hamburgu se skladbou Karla Gotta.

Má řadu ocenění a vítězných cen, včetně druhého místa za interpretaci písně v Česko-

Slovenské soutěži Zlatý šlágr.

V současné době je majitelem nahrávacího studia a ozvučovací společnosti Sound&Music.

Je pedagogem oboru Hudební režie a Zvuková tvorba na Hudební Gymnázium České Budějovice
Čeští hudebníci
Čeští hudební producenti
Zvukaři
Zvukoví inženýři
Nahrávací studia
Saxofonisté